Schlagl steht für:

 einen Schlaganfall, in Österreich umgangssprachlich
 Schlagl (Gemeinde Raach), Ortsteil Gemeinde Raach am Hochgebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schlagl, zerstörter Ort bei Chvalšiny, Bezirk Krumau, Südböhmen
 Schlagl am Roßberg, Ort in Vyšší Brod, Bezirk Krumau, Südböhmen; heute Čížkrajice pod Chobolkou